Белаковська Анжеліна Яківна (* 1969) — американська шахістка, гросмейстер (1993) серед жінок.
 Білаківська Вікторія Марківна, Белаковська Вікторія Марківна (нар. 25 березня 1901, Олександрія, Херсонська губернія — 9 грудня 1965, Ленінград) — українська радянська художниця-живописець.

жіночі форми прізвищ